Trileptium är ett släkte av rundmaskar. Trileptium ingår i familjen Enoplidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Trileptium